Denumirea de Teleki se poate referi la:
 Teleki, familie nobiliară maghiară;
 Teleki, sat în județul Somogy, Ungaria.